Compagni di scuola – film italiano con Carlo Verdone, Athina Cenci, Eleonora Giorgi, Gianni Musy, regia di Carlo Verdone (1988)
Compagni di scuola – serie televisiva italiana con Massimo Lopez, Paolo Sassanelli, Imma Piro, Paola Tiziana Cruciani, regia di Tiziana Aristarco e Claudio Norza (2001)
Compagni di scuola – commedia pornografica italiana con Marco Nero, regia di Giò (Joe) Serrano (2010)